Villius ist der Familienname folgender Personen:

 Publius Villius Tappulus, Politiker der römischen Republik an der Wende vom 3. zum 2. Jahrhundert v. Chr.
 Hans Villius (1923–2012), schwedischer Journalist